Munthe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Fredrik Munthe (1817–1884), norwegischer Politiker   
 Åke Munthe (1859–1933), schwedischer Sprachwissenschaftler   
 Alf Munthe (1892–1971), schwedischer Maler   
 Axel Munthe (1857–1949), schwedischer Arzt und Autor
 Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (1774–1835), dänisch-norwegischer Jurist
 Carl Oscar Munthe (1861–1952), norwegischer Offizier und Militärhistoriker   
 Christian Munthe (* 1962), schwedischer Philosoph   
 Christopher Munthe (1879–1958), deutsch-norwegischer Landschafts-, Porträt- und Genremaler
 Emma Gray Munthe (* 1974), schwedische Journalistin   
 Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne (1892–1978), norwegischer Sprachwissenschaftler

 Henrik Munthe (1860–1958), schwedischer Geologe   
 Holm Hansen Munthe (1848–1898), norwegischer Architekt
 Johan Lorentz Munthe (1729–1795), schwedischer Politiker   
 Johan Wilhelm Normann Munthe (1864–1935), norwegischer Offizier   
 Lagertha Munthe (1888–1984), norwegische Malerin   
 Lars Peter Munthe (1752–1807), schwedischer Philosoph   
 Lisa Munthe (* 1974), schwedische Drehbuchautorin und Regisseurin   

 Malcolm Munthe (1910–1995), britischer Offizier und Autor  
 Margrethe Munthe (1860–1931), norwegische Lehrerin, Schriftstellerin und Kinderbuchautorin
 Preben Munthe (1922–2013), norwegischer Ökonom   
 Sven Munthe (1787–1873), schwedischer Beamter und Politiker   
 Sven Johan Munthe (1729–1795), schwedischer Theologe und Orientalist   
 Wilhelm Støren Munthe (1883–1965), norwegischer Bibliothekar   

Siehe auch:
 Munte